Purchase ist der Familienname folgender Personen:

 Bentley Purchase (Sir William Bentley Purchase; 1890–1961), englischer Rechtsmediziner
 Ralph Purchase (1916–2000), US-amerikanischer Ruderer und Manager
 Zac Purchase (* 1986), britischer Ruderer

Purchase ist der Name folgender Orte:

 Purchase (New York) im Westchester County im US-Bundesstaat New York

Purchase (in der Bedeutung „Landkauf“) steht für u. a.:

 Gadsden Purchase, Vereinigte Staaten/Mexiko (1853)
 Louisiana Purchase, Vereinigte Staaten/Frankreich (1803)
 Alaska Purchase, Vereinigte Staaten/Russland (1867)

Siehe auch:

 Purchase Records, Plattenfirma in den USA